TXR steht für:
 Kfz-Kennzeichen (Belgien) #Taxis, bestimmte Mietwagen in Belgien
 Tanbar (IATA-Code), Ort in Queensland, Australien

txr steht für:
 Tartessische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-3

Abkürzung